El nombre japonés Tochiazuma (栃東) puede rederirse a:

  Tochiazuma Tomoyori (栃東 知頼), exluchador de sumo, cuyo rango más alto que alcanzó fue el de sekiwake, conocido también como Tochiazuma I; y padre de Tochiazuma II.
  Tochiazuma Daisuke (栃東 大裕), exluchador de sumo, cuyo rango más alto que alcanzó fue el de ōzeki, conocido también como Tochiazuma II; e hijo de Tochiazuma I.